Thio steht für:

 Thio- ein Präfix für Schwefel in chemischen Verbindungen sofern dort ein Sauerstoffatom ersetzt wird
 Johny Thio (1944–2008), einen belgischen Fußballspieler
 Thio (Neukaledonien) eine Gemeinde in Neukaledonien
 Thio (Benin), Stadt und Arrondissement im Departement Collines, Benin